Лос Таскатес има више значења:

 Лос Таскатес (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Таскатес (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Таскатес (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Таскатес (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Таскатес, Трес Каидас (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику